Een verkeersweg:
 N338 (België)
 N338 (Frankrijk)
 N338 (Nederland), zie Provinciale weg 338
 N338 (Zwitserland)